Kallensee ist der Familienname folgender Personen:

 Olga Kallensee (1876–nach 1940), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Paul Kallensee (1864–1931), deutscher Opernsänger (Tenor)

Siehe auch:
 Marga Kalensee (1919–2002), deutsche Leichtathletin und Olympiamedaillengewinnerin, siehe Marga Petersen